Балта-Верде () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Подарі.
 Балта-Верде () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Гогошу.